Jahja – imię muzułmańskie

Osoby o imieniu Jahja
Władcy Maroka:
 Jahja I – sułtan z dynastii Idrysydów (848-864) 
 Jahja II – sułtan z dynastii Idrysydów (864-874) 
 Jahja III – sułtan z dynastii Idrysydów (883-904)
 Jahja IV – sułtan z dynastii Idrysydów (904-922)
 Jahja al-Mutasim – kalif z dynastii Almohadów (1227-1229)
 Abu Zakarija Jahja – wezyr wattasydzki (1420-1448) 
 Jahja ibn Abu Zakarija Jahja – wezyr wattasydzki (1458-1459)
Władcy hafsydzcy:
 Jahja I (1228-1249)
 Jahja II (1277-1279)
 Jahja III (1488-1489) 
Szarifowie Mekki:
 Jahja I ibn Barakat – (1718-1719)
 Jahja – (1813-1827)
Władcy Jemenu:
 Muhammad ibn Jahja – imam zajdycki (1845-?) 
 Hamid ad-Din Jahja – imam zajdycki (1890-1904) 
 Jahja Muhammad Hamid ud-Din – imam zajdycki (1904-1926) i król Jemenu (1926-1948)
 Ahmad ibn Jahja – król Jemenu (1948-1962)
Inne:
 Yahya Golmohammadi – piłkarz irański
 Yahya Jammeh – prezydent Gambii

Inne znaczenia
 Jahia – jeden z systemów zarządzania treścią